Amerikai Egyesült Államok
 Woodburn (Indiana)
 Woodburn (Iowa)
 Woodburn (Kentucky)
 Woodburn (Oregon)
 Ausztrália
 Woodburn (Új-Dél-Wales)
 Woodburn (Új-Skócia)